Сольсона () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сольсонес. Занимает площадь 18,15 км². Население — 9219 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Carnaval de Solsona

Муниципалитеты Льейды
Города Льейды